Sundgren är ett svenskt efternamn som bärs av bland andra:

 Albert Sundgren (1903–1970), finländsk kemist
 Bo Sundgren (1946–2020), professor
 Christian Sundgren
 Daniel Sundgren
 Elsa Sundgren
 Erik Sundgren, missionär och biskop
 Gary Sundgren, fotbollsspelare
 Jan-Eric Sundgren, civilingenjör, tekn.dr., professor och akademisk ledare
 Jim Sundgren, handbollsspelare
 Madeleine Sundgren
 Martin Sundgren
 Nils Petter Sundgren, filmkritiker, programledare, kulturjournalist och litteraturvetare
 Per Sundgren
 Roland Sundgren, ombudsman och politiker
 Sigrid Sundgren-Schnéevoigt
 Tatiana Sundgren

Svenska efternamn